

Sigle 
 Lagrange-Kuhn-Tucker – sistema per la risoluzione di problemi di programmazione matematica non lineari vincolati
 Legge di Kirchhoff delle tensioni

Codici 
 LKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lakota (Costa d'Avorio)
 lkt – codice ISO 639-3 della lingua lakota